Cet article présente les principaux résultats de la  de l'Open d'Australie, tournoi de tennis professionnel, qui se déroule du 16 janvier au  à Melbourne.

Cette édition s'avère historique. Chez les dames, Venus Williams et Serena Williams se retrouvent en finale pour la  fois en Grand Chelem, pour la première fois en huit ans. Cette dernière s'impose en deux sets, pour la  fois à Melbourne et devient l'unique recordwoman de titres majeurs en simple durant l'ère Open avec 23 succès. Chez les hommes, Roger Federer et Rafael Nadal s'affrontent en finale d'un Majeur pour la première fois depuis 2011. Le Suisse, âgé de 35 ans, de retour sur les terrains après six mois d'absence pour cause de blessure, s'impose en 5 manches. Il remporte son  Open d'Australie et porte à dix-huit son record de titres en Grand Chelem, cinq ans après son dernier triomphe à Wimbledon.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 La dotation totale de cette édition atteint  (soit environ  ou  ou encore ), en augmentation de 14 % par rapport à l'année précédente.
 Chez les messieurs, on note les forfaits des Argentins Juan Martín del Potro, qui souhaite effectuer une plus longue préparation, et Juan Mónaco, blessé au poignet, des Australiens Thanasi Kokkinakis, blessé, et John Millman, souffrant à la hanche, de l'Espagnol Tommy Robredo, toujours handicapé par une blessure au pied, du Lituanien Ričardas Berankis, opéré de la hanche, et du Sud-Africain Kevin Anderson, lui aussi souffrant d'une blessure persistance à la hanche.
 Chez les dames, on note les forfaits des Allemandes Anna-Lena Friedsam et Sabine Lisicki, toutes les deux blessées à l'épaule, des Américaines Catherine Bellis, souffrante de la hanche, Madison Keys, blessée au poignet gauche, et Sloane Stephens, blessée au pied, de la Belge Alison Van Uytvanck, en convalescence après une opération du bras droit, de la Biélorusse Victoria Azarenka, en congé maternité, de la Russe Margarita Gasparyan, de la Serbe Ana Ivanović, qui a mis un terme à sa carrière, de la Suédoise Johanna Larsson, uniquement retirée du tableau du simple, et de la Tchèque Petra Kvitová, blessée au pied (fracture de fatigue) mais également à la main gauche, à la suite d'une agression à son domicile par un cambrioleur.

Pendant le tournoi

En simple

Chez les messieurs 
 Âgé de 38 ans, l'ancien 2 mondial Tommy Haas fait son retour à la compétition, un an et demi après son dernier match officiel en .
 Au  tour, Ivo Karlović bat Horacio Zeballos en 5 h 14 (6-7, 3-6, 7-5, 6-2, 22-20), remportant ainsi le plus long  set de l'histoire du tournoi. Il réalise 75 aces (contre 33 pour son adversaire) et bat le record du nombre d'aces dans un match de l'Open d'Australie.
 Le tenant du titre et 2 mondial, Novak Djokovic, s'incline au  tour face à Denis Istomin,  mondial, en 5 sets et 4 h 48, après avoir mené 2 manches à 1 (6-7, 7-5, 6-2, 6-7, 4-6). Le Serbe n'avait plus perdu au second tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis Wimbledon, en 2008.
 Le 1 mondial, Andy Murray, favori du tournoi depuis l'élimination de Novak Djokovic quelques jours plus tôt, est lui aussi sorti prématurément, en 1/8 de finale, battu en 4 sets par l'Allemand Mischa Zverev,  mondial (5-7, 7-5, 2-6, 4-6).
 Cette édition voit le retour au premier plan de Rafael Nadal et Roger Federer qui, redescendus respectivement aux  et  places, parviennent à atteindre la finale du tournoi, après une saison 2016 en demi-teinte, marquée par des blessures.
 Pour leur  duel, le  en finale d'un tournoi du Grand Chelem, Roger Federer s'impose face à son rival Rafael Nadal en 5 sets. Il remporte son  titre ATP et son  titre du Grand Chelem. Cette victoire lui permet de revenir dans le top 10 du classement ATP.
 Lors de la finale, Roger Federer joue son  match de sa carrière à l'Open d'Australie, seul Jimmy Connors avait jusqu'alors joué au moins 100 matches dans un même tournoi du Grand Chelem (102 matches à Wimbledon et 115 à l'US Open).

Chez les dames 
 La 1 mondiale et tenante du titre, Angelique Kerber, est éliminée en 1/8 de finale par l'Américaine Coco Vandeweghe,  mondiale, (2-6, 3-6).
 La qualifiée Jennifer Brady atteint les 1/8 de finale pour sa première participation au tableau final d'un tournoi du Grand Chelem.
 À 34 ans, Mirjana Lučić-Baroni atteint les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem pour la seconde fois de sa carrière, 18 ans après le tournoi de Wimbledon en 1999.
 Venus Williams se qualifie pour sa première finale en Grand Chelem depuis le tournoi de Wimbledon, en 2009. Elle est rejointe par sa sœur Serena, qu'elle n'avait plus affrontée en finale d'un Majeur depuis justement Wimbledon 2009. Il s'agit du  duel entre les deux sœurs, le premier remontant au  tour de l'Open d'Australie, en 1998. Venus Williams devient à cette occasion la finaliste de l'Open d'Australie la plus âgée de l'ère open.
 Serena Williams s'impose en finale face à sa sœur Venus, en 2 sets (6-4, 6-4). Elle remporte ainsi son  Open d'Australie et son  tournoi du Grand Chelem, n'étant plus qu'à un titre du record en simple de Margaret Smith Court.

En double 
 Ce premier Grand Chelem de la saison est marqué par de nouvelles associations en double messieurs. Le Croate Ivan Dodig, qui collaborait jusqu'alors avec Marcelo Melo, change de partenaire et s'associe à Marcel Granollers. Le Brésilien officie, quant à lui, au côté du Polonais Łukasz Kubot, avec qui il avait déjà joué à l'occasion de la tournée asiatique 2016. Les Français Julien Benneteau et Édouard Roger-Vasselin mettent également fin à leur partenariat. Ce dernier, se consacrant désormais uniquement au double, s'associe à un autre spécialiste, en la personne de Daniel Nestor, avec qui il a eu des résultats ponctuels très probants les deux années précédentes.
 Les tenants du titre et têtes de série 2, Jamie Murray et Bruno Soares, sont battus au  tour par Sam Querrey et Donald Young (3-6, 6-7).
 L'épreuve féminine est remportée par Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová, qui s'imposent en finale face à Andrea Hlaváčková et Peng Shuai (6-7, 6-3, 6-3). Elles s'imposent pour la  fois à Melbourne et décrochent leur  tournoi du Grand Chelem.
 En double messieurs, l'Australien John Peers remporte son premier sacre en Grand Chelem devant les siens au côté de Henri Kontinen. Ils s'imposent en finale face aux frères Bryan (7-5, 7-5). Il s'agit de leur  titre ensemble, leur  tournoi du Grand Chelem.
 En double mixte, Abigail Spears et Juan Sebastián Cabal s'adjugent le titre en écartant en finale Sania Mirza et Ivan Dodig (6-2, 6-4). Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Tableau final

Simple filles

Tableau final

Double garçons

Tableau final

Double filles

Tableau final

Tennis en fauteuil roulant

Simple hommes

Simple dames

Double hommes

Double dames

Simple quads

Double quads

Tournoi des Légendes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Dotation du tournoi

Navigation 

2017
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2017
Tennis en janvier 2017